Az Emlékek a következőkre utalhat:

 Emlékek (Memories), 1995-ös japán animációsfilm-antológia
 Emlékek (Memory), 2006-os amerikai-kanadai thriller